Хроно Шампенуа () — европейская индивидуальная шоссейная велогонка с раздельным стартом, которая проводится в окрестностях  во Франции, в регионе Шампань. Трасса гонки в целом равнинная.

История 
С 1989 года гонка проводится как соревнование категории 1.2 для женщин, а с 1998 года проводится и мужская гонка, которая является частью Европейского континентального тура. Женская гонка имеет полное название: . Мероприятие 2017 года было отменено в конце сезона.

Призёры

Женщины

Мужчины

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

UCI Europe Tour
Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1989 года
Появились в 1989 году во Франции
Велогонки среди женщин